Sainte-Croix significa en idioma francés "Santa Cruz" y puede referirse a:

Topónimos

Sainte-Croix, municipio del Quebec.

Sainte-Croix, comuna francesa de Ain.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Aisne.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Aveyron.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Dordoña.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Drôme.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Lot.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Saona y Loira.
 Sainte-Croix, comuna francesa de Tarn.

 Sainte-Croix-à-Lauze, comuna francesa de Alpes de Alta Provenza.
 Sainte-Croix-aux-Mines, comuna francesa de Alto Rin.
 Sainte-Croix-de-Caderle, comuna francesa de Gard.
 Sainte-Croix-de-Mareuil, comuna francesa de la Dordogne.
 Sainte-Croix-de-Quintillargues, comuna francesa de Hérault.
 Sainte-Croix-du-Mont, comuna francesa de Gironda.
 Sainte-Croix-du-Verdon, comuna francesa de Alpes de Alta Provenza.
 Sainte-Croix-en-Jarez, comuna francesa de Loira.
 Sainte-Croix-en-Plaine, comuna francesa de Alto Rin.
 Sainte-Croix-Grand-Tonne, comuna francesa de Calvados.
 Sainte-Croix-Hague, comuna francesa de Mancha.
 Sainte-Croix-sur-Aizier, comuna francesa de Eure.
 Sainte-Croix-sur-Buchy, comuna francesa de Sena Marítimo.
 Sainte-Croix-sur-Mer, comuna francesa de Calvados.
 Sainte-Croix-sur-Orne, comuna francesa de Orne.
 Sainte-Croix-Vallée-Française, comuna francesa de Lozère.
 Sainte-Croix-Volvestre, comuna francesa de Ariège.

Sainte-Croix, comuna suiza del cantón de Vaud.
 Villars-Sainte-Croix, comuna suiza del cantón de Vaud.

Isla de Sainte-Croix, en las Islas Vírgenes.